1. divisjon 2021 – 73. edycja rozgrywek ligowych drugiego poziomu piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. 
Ich sponsorem tytularnym była skandynawska grupa budownictwa mieszkaniowego OBOS, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa OBOS-ligaen. 
Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 6 kwietnia 2021, a zakończyły 7 listopada 2021.

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2021 drużyny rozegrały 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej. 

Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Eliteserien, a najlepsza drużyna baraży między drużynami z miejsc 3–6 zagrała w barażach o awans z 14. drużyną Eliteserien. Dwie ostatnie drużyny spadły bezpośrednio do PostNord-ligaen (2. divisjon), a 14. drużyna zagrała w barażach o utrzymanie z najlepszym wicemistrzem PostNord-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Eliteserien 
FK Jerv wygrał w rzutach karnych z SK Brann finał baraży o miejsce w Eliteserien na sezon 2022, rozegrany między czterema drużynami OBOS-ligaen i jedną z Eliteserien.

Źródło:

Baraże o OBOS-ligaen 
 wygrał 5-3 z Hødd finał baraży o miejsce w OBOS-ligaen na sezon 2022, rozegrany między wicemistrzami PostNord-ligaen i czternastą drużyną z OBOS-ligaen.

Źródło:

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy 

2021 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2021 w Norwegii